Грейвер — фамилия:

 Грейвер, Гэри (1938—2006) — американский кинооператор и режиссёр.
 Грейвер, Наум Соломонович (1900—1971) — советский учёный, доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской премии.
 Грейвер, Татьяна Наумовна (1931—2012) — российский учёный, профессор, доктор технических наук, специалист по извлечению платиноидов из различных видов сырья.